Gordon Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gordon Building (Napa, Kalifornien), NRHP-ID 85002197
 Gordon Building (Topeka, Kansas), NRHP-ID 10000846